ЮС ФРАН () — буркинийский футбольный клуб из города Бобо-Диуласо. Выступает в Чемпионате Буркина-Фасо, домашние матчи проводит на «Стад Воби», вмещающем 10 000 зрителей. Был основан в 1959 году.

Названия 
 1959—1988 — USFRAN
 1989—1997 — USCB
 1998— — USFRAN

Достижения 
 Чемпион Буркина-Фасо (3): 1963, 1964, 1968
 Обладатель Кубка Буркина-Фасо (5): 1966, 1967, 1969, 1971, 1974

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте soccerway
Профиль клуба на сайте foot-base

Футбольные клубы Буркина-Фасо